

Граничне — село, Прохладненський район, Кабардино-Балкарія
 Граничне — село, Табунський район, Алтайський край

Граничне — село, Старолюбовнянський округ, Пряшівський край

Граничне — село, Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада

Див. також 
 Граничне Петровіце